Dame Gigogne 
Poupée gigogne
Récipient gigogne
Table gigogne
Verre Gigogne